Stroobos (Friesland), een plaats in de Friese gemeente Achtkarspelen.
Stroobos (Pekela), een voormalige buurtschap in de Groningse gemeente Pekela.
Stroobos (waterschap), een voormalig waterschap in Friesland